John Pickering peut être :
 John Pickering, auteur de la pièce Horestes publiée en 1567 ;
 John Pickering (mort en 1645), colonel de la New Model Army ;
 John Pickering (1737–1805), homme politique et juge américain ;
 John Pickering, membre de la Chambre des représentants du Massachusetts ;
 John Pickering (1777-1846), linguiste américain ;
 John Pickering, membre de l’assemblée du Parlement d'Australie-Méridionale de 1865 à 1868 ;
 John Pickering, chanteur des The Picks, groupe américain des années 1950 ;
 John Pickerin (né en 1944), ancien joueur professionnel, entraineur et manageur ;
 John Pickering (1847-1917), architecte américain de nombreux bâtiments de Boston.

Ne pas confondre avec :
 John Puckering (1544-1596), homme politique anglais.